Орех может означать:

 Орех — плод некоторых растений (преимущественно деревьев), как правило, с ядром и твёрдой скорлупой.
 Орех () — род растений семейства Ореховые, включающий в себя около 20 видов.
 Орех — древесина грецкого ореха, ценная порода дерева.

В театре 
 «Орех Беневенто» — балет Сальваторе Вигано на музыку Франца Зюсмайера (театр Ла Скала, 1812).
 «Волшебный орех» — балет Сергея Слонимского по мотивам сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик» (Мариинский театр, 2003).

См. также 
 Антон Орехъ (наст. имя Андрей Кравченко, род. 1972) — российский журналист, сотрудник радиостанции «Эхо Москвы».
 Орехи — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области, Россия